Familienalbum steht für:
 ein Fotoalbum, in dem die Familienmitglieder abgebildet sind
 ein 1998 erschienenes Hörspiel des Schriftstellers Stefan Finke
 eine 2008 uraufgeführte Performance des Kollektivs She She Pop

Musik:
 ein 2003 erschienenes Tribute-Album für den Musiker Rio Reiser
 ein 2015 erschienenes Album der deutschen Pop-Band Die Prinzen

Das Familienalbum steht für:
 Das Familienalbum, ein Bilderbuch und 1984 uraufgeführtes Kindertheaterstück

Siehe auch:
 Dolles Familienalbum